Navnet Sætre kan henvise til flere:

 Sætre (Asker) – en by i Asker kommune i Viken fylke i Norge
 Sætre (Ørsta) – en by i Ørsta kommune i Møre og Romsdal fylke i Norge
 Sætre i Volda - en bygd
 Sætre (virksomhed) – eller  Sætre Kjeks er en virksomhed i fødevarebranchen som oprindelig producerede, men nu markedsfører kiks